1935 — одна́ ты́сяча девятьсо́т три́дцать пять — может означать:

 1935 — натуральное число между 1934 и 1936.
 1935 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1935 — эмиссионная туманность в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1935 год в литературе

В искусстве 
 1935 год в кино
 1935 год в театре
 1935 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1935 год в музыке

В науке 
 1935 год в науке